Il singolare  dello  Sparkassen Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Kukuškin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lukáš Rosol ha battuto in finale Evgenij Donskoj 7–5, 7–6(7–2).

Teste di serie

 Pere Riba (secondo turno)
 Tobias Kamke (secondo turno)
 Lukáš Rosol (campione)
 Frederico Gil (quarti di finale)

  Rui Machado (secondo turno)
  Thomas Schoorel (quarti di finale)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Marsel İlhan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sparkassen Open 2011